112 Iphigenia – asteoride della fascia principale
 Iphigenia – forma in varie lingua del nome Ifigenia